Elezioni politiche in Italia del 1953 per circoscrizione – elezioni nelle circoscrizioni della Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 1953 per circoscrizione – elezioni nelle circoscrizioni del Senato della Repubblica